

Cinema
Frankie – film del 2005 diretto da Fabienne Berthaud
Frankie – film del 2019 diretto da Ira Sachs

Altro
Frankie hi-nrg mc – rapper italiano
Frankie Goes to Hollywood – gruppo musicale britannico
Frankie Stein – personaggio della linea di bambole Monster High, figlia di Frankenstein